Сен-Серне́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південь від Парижа, 70 км на схід від Бордо, 65 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 178 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 411,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сернен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сернен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сернен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Сернен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна